Acquanegra Cremonese, een gemeente in de Italiaanse provincie Cremona, regio Lombardije 
 Acquanegra (rivier), in de Italiaanse regio Lombardije
 Acquanegra sul Chiese, een gemeente in de Italiaanse provincie Mantova, regio Lombardije